Stazione di Malvaglia Chiesa – ex fermata ferroviaria a Malvaglia
 Stazione di Malvaglia Rongie – ex stazione ferroviaria a Malvaglia